Mit Flughafen Hamilton könnte Folgendes gemeint sein:

 Flughafen Hamilton (Neuseeland)
 Flughafen Hamilton (Ontario)
 Flughafen Hamilton (Victoria)